Kolda (regio), regio van Senegal
 Kolda (departement), een departement in die regio
 Kolda (stad), hoofdstad van de regio
 Bisdom Kolda, rooms-katholiek bisdom in Senegal